Ibrahima Traoré (ur. 1967) – burkiński piłkarz
 Ibrahima Traoré (ur. 1988) – gwinejski piłkarz